Monumenti dedicati allo scrittore e poeta polacco Jan Kochanowski (in latino: Ioannes Cochanovius):

 Monumento a Jan Kochanowski (Cracovia)
 Monumento a Jan Kochanowski (Lublino)
 Monumento a Jan Kochanowski (Poznań)
 Monumento a Jan Kochanowski (Radom)